Ла Куева дел Тигре има више значења:

 Ла Куева дел Тигре (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Куева дел Тигре (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Куева дел Тигре (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Куева дел Тигре (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Куева дел Тигре (Зонтекоматлан де Лопез и Фуентес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику